Даме́риус () — фамилия:

 Дамериус, Гельмут (1905—1985) — немецкий актёр и режиссёр
 Дамериус, Франк (род. 1956) — немецкий актёр
 Дамериус, Хильдегард (1910—2006) — немецкий юрист и политик
 Дамериус-Кёнен, Эмми (1903—1987) — немецкая журналистка и активистка женского движения